Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 350 dans le monde.

 RS-350 au Brésil
 Route 350 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 350 au Québec, Canada
 Route 350 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 350 en France